Olton est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Mike Olton (né en 1938), joueur de cricket anglais

Toponyme

Olton, ville du comté de Lamb au Texas

Olton, village de la banlieue de Solihull, Midlands de l'Ouest
Réservoir Olton, canal du district de Solihull

Voir aussi

Homonymie de toponyme